Oscar Lövgren kan syfta på:

 Oscar Löfgren (1898–1992), lärare och lingvist
 Oscar Lövgren (politiker), en svensk socialdemokratisk politiker och journalist 1888 - 1952
 Oscar Lövgren (hymnolog), en svensk hymnolog och psalmförfattare 1899 - 1980